El Masters de Roma 2015, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2015 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 72a edició del torneig es va disputar entre el 7 i el 17 de maig de 2015 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el cinquè títol de la temporada, el 24è de categoria Masters de la seva carrera i el quart a Roma (2008, 2011, 2014), reeditant l'aconseguit l'any anterior. La russa Maria Xaràpova va guanyar el segon títol de l'any i el tercer a Roma (2011, 2012).

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015